Подработка:
 Подработка — дополнительная работа помимо основного занятия (другой работы, учёбы и пр.).
 Подработка — в горном деле воздействие выемки полезных ископаемых на объекты в недрах и на земной поверхности.

Примечания